Lakeside Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Lakeside Airport (Alabama)
 Lakeside Airport (Arkansas)
 Lakeside Airport (Connecticut)
 Lakeside Airport (Kansas)
 Lakeside Airport (Michigan)